Parkman :

 Francis Parkman (1839-1893), historien américain
  (1955-1988), compositeur suédois
 Matt Parkman, personnage de fiction

 toponyme
 Parkman (Maine)